Кара Мустафа-паша (бейлербей Єгипту)  — 45-й паша Єгипетського еялету в (1623, 1624—1626), державний та військовий діяч Османської імперії;
Кеманкеш Кара Мустафа-паша — капудан-паша (1635—1638) та великий візир (1638—1644) Османської імперії албанського походження з міста Вльора;
 Мерзіфонлю Кара Мустафа-паша  — капудан-паша (1666—1670) та великий візир (1676—1683) Османської імперії албанського походження з міста Мерзіфон.

Див. також: